Watanabe kan som auktorsförkortning betyda:

 Chihisa Watanabe
 Ryozo Watanabe
 Yasuaki Watanabe

Robotskapade auktorsförkortningar